Die Liste der Ehrenbürgerschaften Otto von Bismarcks führt Ehrenbürgerschaften auf, die Otto von Bismarck (1815–1898) verliehen wurden. Die ersten waren Barby und Bütow. Im Zuge der allgemeinen Verehrung seiner Person hatten ihn fünfundvierzig Kommunen bereits zu ihrem Ehrenbürger ernannt, als der Deutsche Reichstag beschloss, Bismarcks 80. Geburtstag am 1. April 1895 zu ignorieren. Daraufhin machten ihn viele Städte zum Ehrenbürger, darunter in geschlossener Form diejenigen Städte, die bis dahin Mitglieder der im Entstehen begriffenen Städteverbände geworden waren, so im badischen, im thüringischen und im sächsischen Städteverbund. Dabei ergaben sich dort, wo Bismarck die Würde bereits innehatte, Doppelungen. Nach dem 1. April 1895 war Bismarck Ehrenbürger von rund 450 Städten. Als letzte Stadt vollzog Striegau die Ehrung am 22. März 1897, zum 100. Geburtstag von Kaiser Wilhelm I.

Ehrenbürgerschaften

Literatur 
 Frank Boblenz: „… in dankbarer Würdigung der unsterblichen Verdienste“. Zur Verleihung des Ehrenbürgerrechtes durch den „Thüringer Städteverband“ an Otto von Bismarck. In: Werner Greiling, Hans-Werner Hahn (Hrsg.): Bismarck in Thüringen. Politik und Erinnerungskultur in kleinstaatlicher Perspektive. Hain Verlag, Weimar / Jena 2003, S. 133–156.
 A. de Grousilliers (Hrsg.): Das Bismarck-Museum in Bild und Wort: Ein Denkmal deutscher Dankbarkeit. Jacobi & Zocher, Leipzig um 1898
 Manfred Hank: Kanzler ohne Amt: Fürst Bismarck nach seiner Entlassung 1890-1898. Tuduv-Verlagsgesellschaft [in Komm.], 1977

Einzelnachweise 

!Ehrenburger
Ehrenbürger von Altenburg
Ehrenbürger von Annaberg-Buchholz
Ehrenbürger von Arnstadt
Ehrenbürger von Aue
Ehrenbürger von Augsburg
Ehrenbürger von Bad Kissingen
Ehrenbürger von Bad Reichenhall
Ehrenbürger von Bad Salzuflen
Ehrenbürger von Baden-Baden
Ehrenbürger von Bautzen
Ehrenbürger von Bayreuth
Ehrenbürger von Berlin
Ehrenbürger von Bernburg (Saale)
Ehrenbürger von Bernstadt a. d. Eigen
Ehrenbürger von Bochum
Ehrenbürger von Bonn
Ehrenbürger von Braunschweig
Ehrenbürger von Bremen
Ehrenbürger von Bremerhaven
Ehrenbürger von Chemnitz
Ehrenbürger von Coburg
Ehrenbürger von Crimmitschau
Ehrenbürger von Darmstadt
Ehrenbürger von Dessau-Roßlau
Ehrenbürger von Detmold
Ehrenbürger von Dortmund
Ehrenbürger von Dresden
Ehrenbürger von Duisburg
Ehrenbürger von Düren
Ehrenbürger von Düsseldorf
Ehrenbürger von Eisenach
Ehrenbürger von Emden
Ehrenbürger von Erfurt
Ehrenbürger von Essen
Ehrenbürger von Flensburg
Ehrenbürger von Friedrichroda
Ehrenbürger von Gera
Ehrenbürger von Germersheim
Ehrenbürger von Glauchau
Ehrenbürger von Görlitz
Ehrenbürger von Göttingen
Ehrenbürger von Greiz
Ehrenbürger von Grimma
Ehrenbürger von Gummersbach
Ehrenbürger von Halberstadt
Ehrenbürger von Halle (Saale)
Ehrenbürger von Hamburg
Ehrenbürger von Heidelberg
Ehrenbürger von Heldburg
Ehrenbürger von Herford
Ehrenbürger von Hilden
Ehrenbürger von Hof (Saale)
Ehrenbürger von Homburg
Ehrenbürger von Ilmenau
Ehrenbürger von Jena
Ehrenbürger von Kamenz
Ehrenbürger von Karlsruhe
Ehrenbürger von Kassel
Ehrenbürger von Kaufbeuren
Ehrenbürger von Kempten (Allgäu)
Ehrenbürger von Koblenz
Ehrenbürger von Köln
Ehrenbürger von Konstanz
Ehrenbürger von Leipzig
Ehrenbürger von Löbau
Ehrenbürger von Lommatzsch
Ehrenbürger von Lübeck
Ehrenbürger von Lüdenscheid
Ehrenbürger von Magdeburg
Ehrenbürger von Mannheim
Ehrenbürger von Marburg
Ehrenbürger von Meiningen
Ehrenbürger von Meißen
Ehrenbürger von Memmingen
Ehrenbürger von Moers
Ehrenbürger von Mönchengladbach
Ehrenbürger von Mülheim an der Ruhr
Ehrenbürger von München
Ehrenbürger von Neustadt an der Orla
Ehrenbürger von Neuwied
Ehrenbürger von Oberhausen
Ehrenbürger von Offenbach am Main
Ehrenbürger von Osnabrück
Ehrenbürger von Pirna
Ehrenbürger von Plauen
Ehrenbürger von Pößneck
Ehrenbürger von Rathenow
Ehrenbürger von Regensburg
Ehrenbürger von Reichenbach im Vogtland
Ehrenbürger von Remscheid
Ehrenbürger von Rostock
Ehrenbürger von Saarbrücken
Ehrenbürger von Schweinfurt
Ehrenbürger von Siegen
Ehrenbürger von Sondershausen
Ehrenbürger von Speyer
Ehrenbürger von Staßfurt
Ehrenbürger von Stendal
Ehrenbürger von Stuttgart
Ehrenbürger von Suhl
Ehrenbürger von Trier
Ehrenbürger von Weimar
Ehrenbürger von Werdau
Ehrenbürger von Wermelskirchen
Ehrenbürger von Wesel
Ehrenbürger von Wilhelmshaven
Ehrenbürger von Wismar
Ehrenbürger von Worms
Ehrenbürger von Wuppertal
Ehrenbürger von Wurzen
Ehrenbürger von Zittau
Ehrenbürger von Zwickau
Ehrenburgerschaften Bismarck, Otto von
Liste (Personen nach Auszeichnung)